Красноярский район — ряд административно-территориальных единиц и муниципальных образований в Российской Федерации и СССР:

Существующие 
 Красноярский район — в Астраханской области.
 Красноярский район — в Самарской области.

Упразднённые и переименованные 
 Красноярский район — бывший район (1935—1963) в Волгоградской области.
 Красноярский район — название Красночикойского района Забайкальского края до 1932 года.
 Красноярский район — бывший район (1928—1935) в Нижне-Волжском крае (Камышинский округ), затем в Сталинградском крае.
 Красноярский район — бывший район (1941—1956) в Саратовской области.
 Красноярский район — бывший район (1924—1936) в Сибирском крае, затем в Восточно-Сибирском крае и Красноярском крае.
 Красноярский район — бывший район (1924—1926) в Уральской области.